Erik Valnes (ur. 19 kwietnia 1996 w Tromsø) – norweski biegacz narciarski, mistrz olimpijski i mistrz świata, zawodnik klubu Bardufoss Og omegn IF.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 4 stycznia 2013, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Steinkjer, gdzie zajął 183. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym. Nigdy nie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, jednak w 2018 roku wziął udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Goms. Zwyciężył tam w sprincie stylem dowolnym, a w biegu na 15 km techniką klasyczną zajął 35. miejsce. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Lahti zwyciężył w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zawodnik zadebiutował 2 grudnia 2017 w Lillehammer, w sprincie stylem dowolnym plasując się na 27. miejscu. Jednocześnie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanął 12 stycznia 2019 roku w Dreżnie, kończąc rywalizację w sprincie stylem dowolnym na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie jego rodak - Sindre Bjørnestad Skar i Rosjanin Gleb Rietiwych. Pierwsze zwycięstwo odniósł 27 listopada 2020 roku w Lahti, wygrywając sprint klasykiem. W sezonie 2019/2020 zajął drugie miejsce w klasyfikacji sprintu.

Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku zdobył srebrny medal w sprincie techniką klasyczną. Rozdzielił tam na podium kolejnych dwóch Norwegów: Johannesa Høsflota Klæbo i Håvarda Solåsa Taugbøla. Ponadto razem z Klæbo wywalczył złoty medal w sprincie drużynowym stylem dowolnym. Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku wspólnie z Klæbo zwyciężył w sprincie stylem klasycznym. Zajął tam też jedenaste miejsce w sprincie stylem dowolnym i piętnaste w biegu na 15 km klasykiem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Erik Valnes 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1996